Sztefan Dimitrov (1956) olimpiai ezüstérmes bolgár röplabdázó
 Sztefan Dimitrov (1957–2011) olimpiai ezüstérmes bolgár súlyemelő